Halvard ou Hallvard est un prénom masculin scandinave (vieux-norrois : Hallvarðr), porté surtout en Norvège. Il est composé des éléments Hal- (vieux-norrois hallr = « pierre, rocher ») et -vard (vieux-norrois vǫrðr = « gardien »).

Halvard Hanevold (1969-), un biathlète norvégien.
Halvard Hoff (1884-1925), un acteur norvégien.
Halvard Lange (1902-1970), un homme politique norvégien.
Halvard Mabire (1956-), un navigateur français.
Halvard Olsen (1886-1966), un homme politique norvégien.
Hallvard Vebjørnsson (Saint Hallvard, mort en 1043), martyr norvégien, saint patron d'Oslo.

Notes et références 

Prénom scandinave
Prénom masculin
Homonymie de prénom